Haimo L. Handl (1948-), politologue, éditeur, artiste et écrivain autrichien.
 Irene Handl (1901-1987), actrice anglaise.
 Klaus Händl (1969-), écrivain, réalisateur et dramaturge autrichien.
 Richard Handl (1980-), physicien amateur suédois.
 Simon Handl (1922-2008), peintre français d'origine hongroise.
Patronyme austro-bavarois